Gauré, gemeente in Frankrijk
Gaurė, plaats in Litouwen